Пеке́льна ку́хня () — багатозначний термін, що походить від назви кварталу в Нью-Йорку.

 Пекельна кухня — один з кварталів на Мангеттені (Нью-Йорк).
 Пекельна кухня — кулінарне реаліті-шоу Гордона Рамзі, що транслюється на американському каналі Fox з 2005 року.
 Пекельна кухня — кулінарне шоу на українському каналі 1+1, створене за форматом однойменного шоу Гордона Рамзі.